Формула-1 — российский журнал о гонках Формулы-1 и другом авто-/мотоспорте. Выходил ежемесячно с августа 1998 года по июнь 2004 года.

Ссылки 
 Состав редакции журнала "Формула"
 Архив журнала "Формула"

Журналы России по алфавиту
Спортивные журналы России